Nyckelsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nyckelsjön (Gryts socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun,  (48,8 ha)
Nyckelsjön (Gåsinge-Dillnäs socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun,  (3,89 km²)
Nyckelsjön (Hyltinge socken, Södermanland), sjö i Flens kommun,  (5,21 ha)
Nyckelsjön (Stora Malms socken, Södermanland), sjö i Katrineholms kommun,  (22,8 ha)

Se även
Nycklasjön, sjö i Ydre kommun,  (6,29 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn